Mananara kan syfta på

 Mananara (ort), ort i Madagaskar.
 Mananara Airport, flygplats i Madagaskar.
 Mananara fasciata, insektsart.
 Mananara Nord District, distrikt i Madagaskar.